Памела Беллвуд (, род. ) — американская актриса. Наиболее известна по роли Клаудии Бэрроуз Блейсдел Кэррингтон в длительной прайм-тайм мыльной опере «Династия». Она снималась в шоу с 1981 по 1986 год и в 2006 году появилась вместе с другими актёрами в специальном телешоу-воссоединении.

Беллвуд также снялась в фильмах «Аэропорт 77», «Невероятно уменьшившаяся женщина», «Ангар 18» и «Ужас подземелья». Кроме этого она появилась во множестве других сериалов, таких как «Рода», «Баретта», «Она написала убийство» и «Сумеречная зона».

Частичная фильмография 
 1977 — Аэропорт 77 / Airport '77
 1980 — Ангар 18 / Hangar 18
 1981 — Невероятно уменьшившаяся женщина / The Incredible Shrinking Woman
 1981—1986 — Династия / Dynasty
 1988 — Ужас подземелья / Cellar Dweller

Примечания

Ссылки 
 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США